1-я армия Венгрии () — войсковое объединение армии Венгрии. Основана 1 марта 1940 года. Принимала активное участие во Второй мировой войне.

История формирования 
1-я венгерская армия, награждённая орденом Хубы, была сформирована 1 марта 1940 года.

На начальном этапе Второй мировой войны 2-я армия была самой подготовленной и хорошо оснащённой общевойсковой армией, которую с апреля 1942 года начали перебрасовать на советско-германский фронт для участия в боевых действиях.

1-й венгерской армии в первую очередь были поручены задачи по охране границ.

Венгерские армии во Второй мировой войне